La famille Ghisi (ou Ghigi) est une famille patricienne de Venise, originaire de Padoue ou d'Aquilée et fut une des premières fondatrices de la ville. Elle rejoignit la noblesse en 1310.
 Andrea et Geremia conquirent les îles de Tinos et Mykonos dans les premières années du  ; certains de leurs successeurs devinrent tierciers de l'île de Négrepont et acquirent des terres et des fonctions dans la principauté d'Achaïe, dont
Bartolomeo, grand connétable de Morée.

Les armes d'autres branches ont une bande d'argent chargée de trois grils de sable, en champ de gueules et dans le même champ une barre d'argent chargée de trois demi lunes de sinople.

Voir aussi
Palais Ghisi Boldù

Patronyme
Giorgio Ghisi (Mantoue ,1520 - Mantoue , 1582) est un peintre italien maniériste.
Diana Scultori Ghisi (ou Diana Mantuana), (Mantoue , 1547 - Rome , 1612 ) est une artiste graveuse italienne.
Teodoro Ghigi (ou Teodoro Ghisi), (Mantoue , 1536 - Mantoue , 1601 ) est un peintre italien maniériste.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien